Här listas alla orter i det tyska förbundslandet Brandenburg som har eller har haft stadsprivilegier.

Lista över tidigare städer i Brandenburg

Städer i Brandenburg
Brandenburg